St-Julien oder St. Julien steht für folgende Kirchen in Frankreich:
 St-Julien (Boulbon), Kapelle in Boulbon, Département Bouches-du-Rhône
 St-Julien (Chauriat), Kirche in Chauriat, Département Puy-de-Dôme
 St-Julien-le-Pauvre, Kirche in Paris
 Stiftskirche St. Julien, Kirche in Tournon-sur-Rhône, Département Ardèche

Siehe auch:
 Saint-Julien
 Sankt Julian, Ortsgemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz